Komory – państwo wyspiarskie w Afryce
 Komory – archipelag, na którym położone są Komory i Majotta
 Komory – rezerwat przyrody w Polsce, w gminie gminy Gostynin

Miejscowości w Polsce 
 Komory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica 
 Komory – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino 
 Komory – część wsi Kruszyna, w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów

Inne 
 Komory Błotne, 
 Komory Dąbrowne
 Komory – wieś na Ukrainie